A Tai Kan-Va Dzsiten (大漢和辞典?, "A nagy japán szótár") egy japán kandzsi szótár amit Tecudzsi Morohasi állított össze. Különösen figyelemre méltó a szótár mérete és részletessége, Morosi szótára több mint 50.000 karaktert és 530.000 összetett szót tartalmaz. Haruho Sihare szerint: "Ez az a szótár, amely magába foglalja az összes kínai írásjelet és azáltal ez a világ legnagyobb szótárává teszi."

Történelme

Tecudzsi Morohasi akkor kapta az első inspirációját a szótár megírásához amikor elutazott 1917-ben Kínába, kínait tanulni. Amikor próbálta keresni a szavakat a lehető legnagyobb ekkori kínai szótárakban akadályba ütközött, a Káisí Dzsidíán-ban fellelhetőek voltak a kandzsik, mondatszerkezetek viszont nem voltak benne, a Phüjonfuban (诶问腹板) voltak mondat szerkezetek viszont nem volt hozzá magyarázat, a Dzsoungua Da Dzidiant pedig csak akkor publikálták. Morohasi önéletrajzában olvashatjuk hogy "a tanulásra szánt idejének háromnegyedét azzal töltötte, hogy a jelek és mondat szerkezetek jelentését kereste." Úgy érezte ez az időpocsékolás elkerülhető lenne, ha létezne egy olyan szótár amely tartalmazná a jeleket és ahhoz tartozó különféle meghatározásokat. Amikor visszatért japánba már több mint 20 jegyzetfüzete tele volt írva kínai szavakkal és magyarázatokkal.

1925-ben Ippei Szuzuki a Tájsukán kiadó elnöke megkérte Morohasit szerkesszen egy eddig még soha nem látott méretű kandzsi szótárt. Annak érdekében hogy kinyomtathassa ezt az óriási könyvet, rengeteg ritka karaktert kellett létrehozni, mert ilyen nem létezett. Az első kötet 1943-ban jelent meg, azonban az 1945-ös tokiói bombázás elpusztította a különleges nyomlemezeket és betűtípusokat. A háború után Morohasi és szerkesztő társai rekonstruálták a szótárt a bizonyítékok alapján. Mivel nagy hiány volt a szakképzett kézművesekből, Szuzuki meggyőzte Mokicsi Isit, hogy újra szerkesszék a szűkséges betűtípusokat. Az első kiadás 1955-ben, a végleges pedig 1960-ban jelent meg. Morohasi elnyerte az „Order of the Chrysanthemum” nevű díjat 1957-ben, hozzájárulásaként a sinológiához és lexikológiához.

Az első kiadás

Az eredeti (1955-1960) Dai Kan Wan Jiten összesen 13 kötetből áll, 13.757 oldal és 49.964 bejegyzett karakter, és több mint 370.000 szó és kifejezés található benne. Ez a teljes terjedelmű szótár, gyakran nevezik „Morohashi”-nak, ez a szótár összpontosítja a klasszikus és az irodalmi kínait. Ez biztosítja a lehető legtöbb enciklopédikus információt a költészetről, találhatóak benne könyv címek, történelmi alakok, helynevek, buddhista meglátások, és még modern kifejezések is. A Dai Kan-Wa Jiten a kínai nyelv elolvasására lett írva, nem tartalmazza a Japán szavakat a Meidzsi korszakból

(.明治)

Kiegészítő kötetek

Tecuji Morohashi halála óta, aki 1982-ben halt meg 99 évesen, a Tájsukán kiadó a Dai Kan–Va Dzsitent kibővítette, pontosította, ez azt eredményezte, hogy megjelent a 14. és 15. kötet is.
A szókincs index (Goi sakuin) lehetővé teszi, hogy megkeressünk szavakat a Morohasiban a kiejtés alapján, a régi módszert elvetve, ami a kötetek 1-13. Ez az index átfogóan sorolja fel az összetett szavakat amik a fő szótárban szerepelnek, köztük kifejezéseket, mondatokat, négy karakteres kifejező szó összetételeket stb.
A 2000-es Hokan t kiegészíti a 800 fő karakter, és mintegy 33.000 új szókincs, az olvasmányokhoz szükséges írásjelek, és variáns karakterek. Az utolsó kötet tartalmaz még négyféle indexet. Ez a szókincs index használ kiegészítést a szabványos és modern kanára, de találhatunk benne történelmi kanat is.

Egyéb kiadások

Annak ellenére, hogy CD változata a Hanyu Da Cidian felvette a versenyt, Taishukan még nem jelenített meg elektronikus verziót a Dai Kan–Va Dzsitenből.
Ez annak köszönhető, hogy nemcsak a szótár terjedelme hatalmas, hanem a tény hogy 50.000 karaktert nem lehetett kódolni egészen a közelmúltig.
A Zhongwen Da Cidian (1962-1968), néha úgy hivatkozott rá, mint a „kínai Morohashi”, mert hasonló szerkezetű Dai Kai – Wa Jiten is egyike volt a legátfogóbb kínai szótáraknak egészen 1993-ig.
1982-ben Taishukan kiadott egy rövidített „ családi verziót” a Dai Kai- Wa Jitennek. A négy kötetből álló Ko Kan- Wa Jiten. Ez egy kiterjedt kínai (japán verzió), ami 20.769 karaktert és 120.000 szót tartalmaz. Ehhez továbbá hozzáteszi a korai jóslócsontokon található írásjegy verziókat mint példát, és alá támasztja ezeket etimológiai és régi kínai szócsaládokkal.
Kida Jun’ichiro írt egy japán könyvet a Dai Kai-Wa Jitenről, és szerkesztett egy másikat a szótárírókról amiben tárgyal Morohashi, munkájáról és Ishii által létrehozott karakterekről

Kapcsolódó szócikkek 
 Han-Han Dae Sajeon
 Hanyu Da Cidian
 Hanyu Da Zidian
 Kang-hszi ce-tien
 Zhonghua Da Zidian
 Zhongwen Da Cidian

Irodalom

 Kamata Tadashi 鎌田正, and Yoneyama Toratarō 米山寅太郎, eds. Dai kanwa Jiten hokan 大漢和辞典補巻 ("Supplemental Volume to the Dai Kan-Wa Jiten). 2000. Tokyo: Taishukan. (in Japanese)
 Kida Jun'ichirō 紀田順一郎. Dai Kan-Wa Jiten o yomu 大漢和辞典を読む ("On Reading the Dai Kan-Wa Jiten"). 1986. Tokyo: Taishukan. (in Japanese)
 Kida Jun'ichirō, ed. Nihongo Daihakubutsukan – Akuma no moji to tatakatta hito-bito 日本語大博物館—悪魔の文字と闘った人々 ("Museum of Japanese – the people who battled the devil's characters"). 1994. Tokyo: Just System ジャストシステム.  (in Japanese)
 Morohashi Tetsuji 諸橋轍次, chief ed. Dai Kan-Wa Jiten 大漢和辞典 ("Comprehensive Chinese–Japanese Dictionary"). 13 vols. 1955–1960. Revised and enlarged ed. 1984–1986. Tokyo: Taishukan. (in Japanese)
 Morohashi Tetsuji, Kamata Tadashi, and Yoneyama Toratarō, eds. Kō Kan-Wa Jiten 広漢和辞典 ("Extensive Chinese–Japanese Dictionary"). 4 vols. 1982. Tokyo: Taishukan. (in Japanese)
 Shirane, Haruo. "Bibliography for Research in Japanese Literature." 2003. New York: Columbia University.
 Tōyō Gakujutsu Kenkyujo 東洋学術研究所, eds. Dai kanwa Jiten: goi sakuin 大漢和辞典語彙索引 ("Vocabulary Index to the Dai Kan-Wa Jiten"). 1990. Tokyo: Taishukan. (in Japanese)
 Wilkinson, Endymion. Chinese History: a manual. Revised and enlarged ed. 2000. Cambridge: Harvard University Asia Center. 

Szótárak
Japán nyelvek